Westvest (Delft), een straat en een oude singel in Delft
 Westvest (Schiedam), een straat en een oude singel in Schiedam